Belau steht für:

 Belau, eine Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Belau (Bergen an der Dumme), Ortsteil des Fleckens Bergen an der Dumme im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 die Eigenbezeichnung des pazifischen Inselstaates Palau

Belau steht für:
 Herbert Belau (1921–1990), Deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Behlau
 Bellau